CME steht als Abkürzung für:

 Central European Media Enterprises Ltd., eine Medienholding

 Cheyenne Mountain Entertainment, eine US-amerikanische Computerspiele-Firma
 Chicago Mercantile Exchange, die Warenbörse von Chicago
 CME Group, eine US-amerikanische Wertpapierbörse
 Köln-Mindener Eisenbahn-Gesellschaft (ursprünglich Cöln geschrieben)
 Common Malware Enumeration, ein Benennungsschema für schädliche Computerprogramme
 Continuing Medical Education, angelsächsische Bezeichnung für Ärztliche Fortbildung
 CME-Punkte
 CME-Pro, taiwanesische Firmea für MIDI-Musikinstrumente
 Coordinated Market Economies, (Koordinierte Marktwirtschaft) im Werk Varieties of Capitalism beschriebenes Wirtschaftsmodell.
 Coronal Mass Ejection, koronaler Massenauswurf der Sonne
 spanisches Kfz-Kennzeichen für Cuerpo Mossos d’Esquadra, die Polizei von Katalonien
 Kamerun, ITU-Code

Abkürzung